Huta Raja Tinggi (plaats), een plaats in Indonesië
Huta Raja Tinggi (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing